Börtingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Börting är ett dialektalt ord för öring.

Sverige 


Ångermanland 
Börtingtjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,

Lappland 
Börtingtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (6,81 ha)
Börtingtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723966-157662), sjö i Sorsele kommun,  (4,4 ha)
Börtingtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723975-157608), sjö i Sorsele kommun, 
Börtingtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723987-157595), sjö i Sorsele kommun, 
Börtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (4 ha)
Börtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727060-155093), sjö i Sorsele kommun,  (19,6 ha)
Börtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729308-153991), sjö i Sorsele kommun,  (8,43 ha)
Börtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 730483-154012), sjö i Sorsele kommun, 
Börtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 731580-152090), sjö i Sorsele kommun, 
Börtingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 720551-158185), sjö i Storumans kommun, 
Börtingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722726-154900), sjö i Storumans kommun, 
Börtingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722879-157268), sjö i Storumans kommun, 
Börtingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723565-152770), sjö i Storumans kommun,  (8,14 ha)
Börtingtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (11,1 ha)
Börtingstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,88 ha)
Börtingtjärnen (Fredrika socken, Lappland, 710752-163961), sjö i Åsele kommun,  (6,66 ha)
Börtingtjärnen (Fredrika socken, Lappland, 711348-163707), sjö i Åsele kommun,  (14,6 ha)

Se även 
Öringtjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn